

Олджато-Моньюмент — переписна місцевість, штат Аризона
 Олджато-Моньюмент — переписна місцевість, штат Юта